Râul Ilișua se poate referi la unul din următoarele cursuri de apă din România

 Ilișua - afluent al râului Someșul Mare
 Ilișua - afluent al râului Zalău